Michailowski (russisch ) ist:
 der Name eines bedeutenden Opernhauses in Sankt Petersburg, des Michailowski-Theaters
 Michailowski (Rajon), ein Rajon der Oblast Amur
 der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Michailowski (Saratow), einen Stadtkreis bildende geschlossene Siedlung (SATO) in der Oblast Saratow
 Michailowski (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Michailowski (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Michailowski (Brjansk, Sewsk), im Rajon Sewsk der Oblast Brjansk
 Michailowski (Brjansk, Trubtschewsk), im Rajon Trubtschewsk der Oblast Brjansk
 Michailowski (Brjansk, Wygonitschi), im Rajon Wygonitschi der Oblast Brjansk
 Michailowski (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Michailowski (Kaluga, Kuibyschewski), im Rajon Kuibyschewski der Oblast Kaluga
 Michailowski (Kaluga, Spas-Demensk), im Rajon Spas-Demensk der Oblast Kaluga
 Michailowski (Kemerowo), im Rajon Kemerowo der Oblast Kemerowo
 Michailowski (Kemerowo, Krapiwinski), im Rajon Krapiwinski der Oblast Kemerowo
 Michailowski (Kursk), in der Oblast Kursk
 Michailowski (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Michailowski (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Michailowski (Nowosibirsk), im Rajon Nowosibirsk der Oblast Nowosibirsk
 Michailowski (Nowosibirsk, Tschulym), im Rajon Tschulym der Oblast Nowosibirsk
 Michailowski (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Michailowski (Orjol, Dmitrowsk), im Rajon Dmitrowsk der Oblast Orjol
 Michailowski (Orjol, Kromy), im Rajon Kromy der Oblast Orjol
 Michailowski (Orjol, Liwny), im Rajon Liwny der Oblast Orjol
 Michailowski (Orjol), im Rajon Orjol der Oblast Orjol
 Michailowski (Orjol, Werchowje), im Rajon Werchowje der Oblast Orjol
 Michailowski (Perm), in der Region Perm
 Michailowski (Rostow, Konstantinowsk), im Rajon Konstantinowsk der Oblast Rostow
 Michailowski (Rostow, Werchnedonskoi), im Rajon Werchnedonskoi der Oblast Rostow
 Michailowski (Samara), in der Oblast Samara
 Michailowski (Tula, Jefremow), im Rajon Jefremow der Oblast Tula
 Michailowski (Tula, Kamenskoje), im Rajon Kamenskoje der Oblast Tula
 Michailowski (Tula, Kimowsk), im Rajon Kimowsk der Oblast Tula
 Michailowski (Tula, Kurkino), im Rajon Kurkino der Oblast Tula
 Michailowski (Tula, Suworow), im Rajon Suworow der Oblast Tula
 Michailowski (Tula, Tschern), im Rajon Tschern der Oblast Tula
 Michailowski (Tula, Wolowo), im Rajon Wolowo der Oblast Tula
 Michailowski (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Michailowski (Woronesch, Liski), im Rajon Liski der Oblast Woronesch
 Michailowski (Woronesch, Nowochopjorsk), im Rajon Nowochopjorsk der Oblast Woronesch
 Michailowski (Woronesch, Talowka), im Rajon Talowka der Oblast Woronesch

Michailowski ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Alexander Iwanowitsch Michailowski-Danilewski (1790–1848), russischer Historiker
 Arkadi Petrowitsch Michailowski (1925–2011), sowjetisch-russischer Admiral; Kommandeur der Nordflotte 
 Maxim Michailowitsch Michailowski (* 1969), russischer Eishockeytorwart
 Nikita Alexandrowitsch Michailowski (* 2000), russischer Basketballspieler
 Nikolai Georgijewitsch Michailowski (1852–1906), russischer Schriftsteller (Pseudonym N. Garin)
 Nikolai Konstantinowitsch Michailowski (1842–1904), russischer Soziologe, Publizist und Theoretiker der Narodniki
 Stojan Michailowski (1856–1927), bulgarischer Dichter und Satiriker

Siehe auch:
 Michailowka
 Michailowsk (Begriffsklärungsseite)
 Michailowskaja (Begriffsklärungsseite)
 Michailowskoje (Begriffsklärungsseite)